Ludgate ist der Familienname folgender Personen:

 Percy Ludgate (1883–1922), irischer Erfinder

Ludgate steht für:

 Ludgate (Stadttor), Stadttor der Stadtmauer London Wall

Siehe auch:
 Ludgate Hill